Mit dem Begriff MPEG-Audio kann gemeint sein:

 MPEG-1 Audio Layer 1 (MP1)
 MPEG-1 Audio Layer 2 (MP2), ein Tonformat, das vor allem auf Video-CDs, bei DVB und bei DAB Anwendung findet
 MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3), ein populäres „Internet-Tonformat“
 MPEG-2 BC Multichannel, ein zu MP2 rückwärtskompatibles Mehrkanal-Tonformat, das auf europäischen DVDs den Ton hätte „angeben“ sollen, sich aber gegenüber Dolby Digital (AC3) nicht durchsetzen konnte
 MPEG-2 AAC, ein nicht rückwärtskompatibles neues, verlustbehaftetes Tonformat
 MPEG-4 AAC, eine Weiterentwicklung von MPEG-2 AAC
 MPEG-4 ALS, der letzte Spross der MPEG-Audio-Familie – das erste und einzige Format in dieser Reihe, das verlustfrei ist